Marc Jacobs (acteur), Nederlands voice-overacteur
Marc Jacobs (auteur), Nederlands schrijver
Marc Jacobs (modeontwerper), Amerikaans modeontwerper
Marc Jacobs (atleet), kitesurfer
Rob van Dam (stemacteur), gebruikte als Mark Jacobs als pseudoniem